Opinia o uczniu – wystawiany przez szkołę, dokument zawierający informacje o funkcjonowaniu ucznia w szkole, przebieg nauczania i wychowania oraz udzielania mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Wystawiana jest na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów na podstawie Konstytucji RP i Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Przypisy 

Oświata w Polsce
Oświata
Pedagogika specjalna
Pedagogika